Името Уилям Уайт носят или са носели редица политици, публицисти, духовници, учени и спортисти от САЩ, Канада, Великобритания и други държави. В българоезичната „Уикипедия“ можете да намерите статии за:

 Уилям Артър Уайт (1824 – 1891), британски дипломат;
 Уилям Хенри Уайт (1845 – 1913), британски корабостроител;
 Уилям Алансън Уайт (1870 – 1937), американски невролог и психиатър.